Барр, Майк ():
 Барр, Майк (род. 1950) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Барр, Майк (род. 1978) — игрок в американский футбол, выступавший в НФЛ на позиции пантера.
 Барр, Майк (род. 1952) — американский автор комиксов, детективов и научно-фантастических романов.